Котельская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Котельская волость (Галичский уезд) — в составе Костромской губернии
 Котельская волость (Керенский уезд) — в составе Пензенской губернии
 Котельская волость (Ямбургский уезд) — в составе Санкт-Петербургской губернии